Il singolare del torneo di tennis Azores Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Henrik Holm che ha battuto in finale Kenneth Carlsen 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Christian Bergström (quarti di finale)
 Henrik Holm (Campione)
 Francisco Roig (quarti di finale)
 Lars Jonsson (quarti di finale)

 Thomas Enqvist (semifinali)
 Kenneth Carlsen (finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Thierry Guardiola (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Azores Challenger 1992